Nemek harca, elnevezésű dilemma a játékelméleti alapjátszmák egyike
Filmek
 A nemek harca (The Opposite Sex and How to Live with Them) (1992) amerikai film Matthew Meshekoff rendezésében
 Nemek harca (Opposite Sex) (2000) amerikai televíziós sorozat
 A nemek harca (Battle of the Sexes) (2017) brit–amerikai film Jonathan Dayton és Valerie Faris rendezésében